Chiesa di San Vitale Martire a Carpineti
Chiesa di San Vitale Martire a Corte Franca
Chiesa di San Vitale Martire a Gattatico
Chiesa di San Vitale Martire a Napoli
Chiesa di San Vitale Martire a Novella

Pagine correlate 
 Chiesa di San Vitale